Чемпионат России по баскетболу 2001/2002 является 11-м сезоном женской Суперлиги Российской федерации по баскетболу. Перед началом чемпионата екатеринбургский клуб «Уралмаш-УГМК» полностью перешёл под крыло Уральской горно-металлургической компании, тем самым сменив название на «УГМК».

Регламент 
Регулярный чемпионат проходил в три этапа. Сначала двадцать участников, поделённых по территориальному принципу на 2 дивизиона «Восток» и «Запад» (по 10 команд), сыграли в два круга (с 7 октября 2001 года по 20 марта 2002 года) с разъездами по две игры дома и на выезде (36 игр для каждой команды).

На втором этапе команды, занявшие с 1 по 4-е место в своих дивизионах, в двухкруговом турнире (Группа «А») с командами противоположного дивизиона с разъездами по две игры дома и на выезде (16 игр для каждой команды) оспаривали звание чемпиона Суперлиги. Командам начисляются очки, набранные на первом этапе с соперниками, попавшими в ту же группу, а очки, набранные в играх с командами, попавшими в группу «Б», в зачёт не идут.

Команды, занявшие с 5 по 10-е место в своих дивизионах, по такой же схеме (Группа «Б») разыграли 9—19-е места. Команды, занявшие 9 и 10 место, в следующем году имеют право выступать в высшем дивизионе национального чемпионата – «Суперлиге А».

«Сетка» плей-офф сформировалась по результатам группы «А»: 1-е место — 8-е место, 2 — 7, 3 — 6, 4 — 5. 

Все серии плей-офф проводились до двух побед по схеме 1+2: 1-я игра — на площадке команд, указанных вторыми в сетке плей-офф, 2-я и, при необходимости, 3-я игра — на площадке команд, указанных первыми

Участники 
{{ ПозКарта+|Россия (без Крыма)|width=1050|float=center|caption=Расположение команд Чемпионата России по баскетболу среди женщин 2001/2002|places=
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 Дивизион «Запад» 

 Дивизион «Восток»

Регулярный чемпионат

1 этап 
 Дивизион «Запад» 

 Дивизион «Восток» 

 Павлодарский "Иртыш" отказался от дальнейшего участия в чемпионате. Согласно регламенту, отменили все календарные игры снявшейся с турнира команды начиная с 1 февраля 2002 года, а результаты сыгранных матчей оставили в силе. "Иртышу" засчитано 14 технических поражений, за которые команда не получила очков.

2 этап

Группа А (за 1 – 8-е места) 

 Таблица перед началом турнира

 Цветом выделены матчи 1-го этапа

 Итоговая таблица

Группа Б (за 9 – 19-е места) 

 Цветом выделены матчи 1-го этапа

 Итоговая таблица 

 - СКИФ занял последнее место из-за неявки в Челябинск на матчи со "Славянкой".

Плей-офф 
В стадии плей-офф принимают участие 8 лучших команд Суперлиги.

Финал

Итоговое положение 

 4. Динамо-Энергия 
 5. Вологда-Чеваката 
 6. Динамо (К) 
 7. Балтийская Звезда 
 8. Надежда (О)
 9.  Славянка-ЧКПЗ  
 10. Спартак (Ног) 
 11.  Глория-МИИТ
 12.  Технологический университет
 13.  Надежда (В) 
 14.  Волна
 15.  Шелен
 16.  Спартак (М)  
 17.  Виктория
 18.  ИЗП-Университет
 19.  СКИФ
 Иртыш – снялся с чемпионата

25 лучших баскетболисток России  
По представлению тренерского совета РФБ утвердила список 25 лучших баскетболисток России в сезоне-2001/02. 
 Разыгрывающие: 1. Анна Архипова («Рейер Венеция», Италия), 2. Оксана Рахматулина («СГАУ»), 3. Вера Шнюкова («УГМК»), 4. Екатерина Демагина («СКИФ»), 5. Ольга Шунейкина («УГМК»).
 Защитники: 1. Илона Корстин («Бурж Баскет», Франция), 2.  Татьяна Ребцовская («УГМК»), 3. Ирина Рутковская («Балтийская Звезда»), 4. Александра Латышева (Фоменко) («Динамо» (М)), 5. Евгения Никонова («Динамо» (М)). 
 Легкие форварды: 1. Юлия Токарева (Скопа) («Динамо» (М)), 2. Ольга Артешина («СГАУ»), 3. Диана Густилина («УГМК»), 4. Людмила Сапова («Спартак» (Ног)), 5. Екатерина Сытняк («Спартак» (М)). 
 Мощные форварды: 1. Елена Баранова («УГМК»), 2. Ирина Осипова («Динамо» (М)), 3. Татьяна Щёголева («Клостенебург», Австрия), 4. Марина Хазова («УГМК»), 5.  Ольга Подковальникова («Вологда-Чеваката»). 
 Центровые: 1. Мария Калмыкова («Вологда-Чеваката»), 2. Оксана Закалюжная («Фенербахче», Турция), 3. Мария Степанова («Гамбринус Брно», Чехия), 4. Элен Шакирова («Польфарма Гдыня», Польша), 5. Наталья Засульская («Динамо» (М)).

См. также 
 Чемпионат России по баскетболу 2001/2002 
 Система женских баскетбольных лиг России

Примечания 

2001 год в баскетболе
2002 год в баскетболе